Las Maravillas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Maravillas, Guadalupe Victoria, 
 Las Maravillas, Michoacán de Ocampo, 
 Las Maravillas, Oaxaca, 
 Las Maravillas, Chiapas, 
 Las Maravillas, Veracruz, Tres Valles, 
 Las Maravillas, Campeche, Candelaria, 

Robotskapade Mexikoförgreningar